Miguel Martínez – urugwajski piłkarz
 Miguel Martinez – francuski kolarz
 Miguel Martínez – kubański zapaśnik